è un simulatore di guida sviluppato da Namco e pubblicato da Nintendo nel corso del 2007.

Storia
Il videogioco fu commercializzato come arcade da sala giochi nel 2007 e venne sviluppato da Namco. Della pubblicazione si occupò la Nintendo. Mario Kart Arcade GP 2 è il seguito di Mario Kart Arcade GP, il quale venne pubblicato nell'ottobre 2005 e costituì all'epoca la prima incursione della serie nel mondo degli arcade da sala giochi.

Modalità di gioco
Del tutto simile al gameplay classico della serie Mario Kart, il videogame si presenta come un gioco di corse arcade, dove un numero di piloti, presi dall'immaginario delle saghe videoludiche Nintendo e Namco, gareggia su vari divisi in tornei, alla fine dei quali è possibile vincere una coppa, la quale può essere oro, argento o bronzo. Solo i primi tre classificati potranno vincere una coppa.

Personaggi

Note

Voci correlate
Mario Kart Arcade GP
Mario Kart Arcade GP DX
Mario Kart Arcade GP VR

Collegamenti esterni

Mario Kart